Ourcq (rivier), een rivier in Frankrijk
Ourcq (metrostation), het gelijknamige metrostation in Parijs
Canal de l'Ourcq, kanaal in de Franse regio Île-de-France